Salvatore Mannone – giocatore di biliardo italiano
 Vito Mannone – calciatore italiano